Nowa Wieś Mała ist der Name folgender Orte in Polen:
 Nowa Wieś Mała (Dobre Miasto) in der Gmina Dobre Miasto, Powiat Olsztyński,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neuendorf (bei Guttstadt), Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Nowa Wieś Mała (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Klein Neuendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Nowa Wieś Mała (Przedecz) in der Woiwodschaft Großpolen
 Nowa Wieś Mała (Paszowice) in der Gmina Paszowice, Powiat Jaworski,  Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Klein Neudorf, Kreis Jauer, Schlesien
 Nowa Wieś Mała (Grodków) in der Gmina Grodków, Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Klein Neudorf, Kreis Grottkau, Schlesien
 Nowa Wieś Mała (Lewin Brzeski) in der Gmina Lewin Brzeski, Powiat Brzeski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Klein Neudorf, Kreis Brieg, Schlesien